Santa Ana (spanisch und portugiesisch für heilige Anna) bezeichnet Orte:

in Argentinien:
 Santa Ana (Entre Ríos), Ort in der Provinz Entre Ríos
 Santa Ana (Misiones), Ort in der Provinz Misiones
 Santa Ana (Rinconada), Ort in der Provinz Jujuy
 Santa Ana (Valle Grande), Ort in der Provinz Jujuy
 Santa Ana (Santa Fe), Stadt in der Provinz Santa Fe
 Santa Ana de los Guácaras, Ort in der Provinz Corrientes
 Villa Parque Santa Ana, Ort in der Provinz Córdoba

in Bolivien:
 Santa Ana (Los Andes), Ort in der Provinz Los Andes
 Santa Ana de Chiquitos
 Santa Ana del Yacuma, Ort in der Provinz Yacuma
 Municipio Santa Ana del Yacuma, Verwaltungsbezirk in Bolivien
 Santa Ana de Velasco, Ort im Departamento Santa Cruz
 Santa Ana La Vieja, Ort im Departamento Tarija
 Santa Ana (Vallegrande), Ort im Departamento Santa Cruz

in Costa Rica:
 Santa Ana (Costa Rica), eine Stadt

in der Dominikanischen Republik:
 Santa Ana (La Vega), Ort in der Provinz La Vega

in Ecuador:
 Santa Ana (Ecuador), auch Santa Ana de Vuelta Larga, Stadt und Parroquia urbana in der Provinz Manabí
 Kanton Santa Ana, Kanton in der Provinz Manabí
 Santa Ana (Azuay), Ortschaft und Parroquia rural im Kanton Cuenca der Provinz Azuay 
 Santa Ana (La Florida), ein Ausgrabungsgebiet

in El Salvador:
 Santa Ana (El Salvador), Stadt
 Departamento Santa Ana, Provinz
 Santa Ana (Vulkan), Vulkan

in Guatemala:
 Santa Ana (Petén), Gemeinde im Department El Petén
 Santa Ana Huista, Gemeinde im Department Huehuetenango

in Honduras:
 Santa Ana (Francisco Morazán), Gemeinde im Department Francisco Morazán
 Santa Ana (La Paz), Gemeinde im Department La Paz
 Santa Ana de Yusguare, Gemeinde im Department Choluteca

in Kap Verde:
 Santa Ana (Kap Verde), Dorf auf der Insel Santiago

in Kolumbien:
 Santa Ana (Kolumbien), Gemeinde im Department Magdalena

in Mexiko:
 Santa Ana (Chiapas), Ort im Bundesstaat Chiapas
 Santa Ana (Chihuahua), Ort im Bundesstaat Chihuahua
 Santa Ana (Guanajuato), Ort im Bundesstaat Chiapas
 Santa Ana (León), Ort im Bundesstaat Guanajuato
 Santa Ana (Valle de Santiago), Ort im Bundesstaat Guanajuato
 Santa Ana (Guerrero), Ort im Bundesstaat Guerrero
 Santa Ana (México), Ort im Bundesstaat México
 Santa Ana (Maravatío), Ort im Bundesstaat Michoacán
 Santa Ana (Tuxpan), Ort im Bundesstaat Michoacán
 Santa Ana (San Juan Guichicovi), Ort im Bundesstaat Oaxaca
 Santa Ana (Santa Ana), Ort im Bundesstaat Oaxaca
 Santa Ana (Santa María Tlahuitoltepec), Ort im Bundesstaat Oaxaca
 Santa Ana (Puebla), Ort im Bundesstaat Puebla
 Santa Ana (Querétaro), Ort im Bundesstaat Querétaro
 Santa Ana (Sinaloa), Ort im Bundesstaat Sinaloa
 Santa Ana (Sonora), Stadt in Sonora
 Santa Ana (Alto Lucero de Gutiérrez Barrios), Ort im Bundesstaat Veracruz
 Santa Ana (Jalacingo), Ort im Bundesstaat Veracruz
 Santa Ana (Zacatecas), Ort im Bundesstaat Zacatecas
 Aguajito, auch Santa Ana, Caldera in Niederkalifornien
 Municipio Santa Ana (Oaxaca), Verwaltungseinheit in Oaxaca
 Municipio Santa Ana (Sonora), Verwaltungseinheit in Sonora

in Paraguay:
 Bañado Santa Ana, Stadtteil von Asunción

auf den Philippinen:
 Santa Ana (Cagayan), Stadtgemeinde in der Provinz Cagayan
 Santa Ana (Manila), Distrikt von Manila
 Santa Ana (Pampanga), Stadtgemeinde in der Provinz Pampanga

auf den Salomonen-Inseln:
 Santa Ana (Salomonen), Ort
 war der frühere Name der zu den Salomonen gehörigen Insel Owaraha

in Spanien:
 Santa Ana (Asturien), Stadt
 Santa Ana (Cácares), Ort in der Provinz Cácares
 Santa Ana de Pusa, Ort in der Provinz Toledo
 Santa Ana (Las Palmas de Gran Canaria), Kathedrale in der Stadt Las Palmas de Gran Canaria

in Uruguay:
 Santa Ana (Colonia), Ortschaft in Uruguay
 Santa Ana (Canelones), Ortschaft in Uruguay

in Venezuela:
 Santa Ana (Fluss, Venezuela), Fluss
 Santa Ana (Anzoátegui), Ort im Staat Anzoátegui
 Santa Ana del Táchira, Stadt im Bundesstaat Táchira
 Coro, Hauptstadt des Bundesstaates Falcón
 Gefängnis von Santa Ana, Venezuela

in den Vereinigten Staaten:
 Santa Ana (Kalifornien), Stadt in Kalifornien
 Santa Ana River, Fluss im Südwesten der Vereinigten Staaten
 Santa-Ana-Winde, Windsystem
 Santa-Ana-Gebirge, Bergkette in Kalifornien
 Santa Ana (Volk), Pueblo im Bundesstaat New Mexico

Sonstiges:
 Santa Ana (Schiff), ein Linienschiff aus dem 18. Jahrhundert

Santa Ana ist der Familienname folgender Personen:
 Julio de Santa Ana (* 1934), uruguayischer Befreiungstheologe
 Muriel Santa Ana (* 1970), argentinische Schauspielerin und Sängerin

Santa Ana war:
 unter spanischer Herrschaft der Name der Insel Tortola (heute Britische Jungferninseln)

Siehe auch:
 Kloster Santa Ana
 Santana
 Santa Anna
 Santa Ana Creek
 St. Anna